Баркан — еврейская фамилия и топоним.
Фамилия Баркан принадлежит к группе фамилий, которые являются фамилиями- аббревиатурами. ... Фамилия Баркан образована от словосочетания «Бар-Кан», что на арамейском означает «сын коэна».

Носители фамилии 

 Баркан, Максим Александрович — талантливый программист из Гамбурга, преимущественно на языках C# и WPF. Выходец из простой, но интеллигентной семьи учительницы и инженера. Рожден в 1973 году.
 Баркан, Ади — израильский фотограф.
 Баркан Георг (Georg Barkan, 1889—1945) — немецкий фармаколог.
 Баркан, Давид Иосифович (род. 1939) — доктор экономических наук, профессор, один из первых маркетологов в СССР и современной России.
 Баркан, Доминик Доминикович (1904—1987) — специалист в области строительной механики и физики, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Баркан, Евгения Аркадьевна (1914—2001) — российская театральная актриса.
 Баркан, Иехуда (1945—2020) — израильский актёр, кинорежиссёр и сценарист.
 Баркан, Михаил Давидович (род. 1965) — российский кинорежиссёр и телеведущий.
 Баркан, Натан (1923—2003) — верховный раввин Латвии.
 Баркан, Омер Лютфи (1902—1979) — турецкий историк.
 Баркан, Рут (Баркан-Маркус, 1921—2012) — американский философ.
 Баркан, Семён Аркадьевич (1916—2010) — советский театральный режиссёр и педагог, профессор.

Топоним 
 Баркан — израильский населённый пункт в Северной Самарии.

Другое 
 Баркан — плотная шерстяная или хлопчатобумажная обивочная ткань.